Бойка може да се отнася за:

 Бойка, българско женско име
 Бойка, планина в Крим